Картич () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Лиенц. . Официальный код — 70713.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Алойс Кламмер.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля